Dethawia tenuifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher. Dethawia tenuifolia ingår i släktet Dethawia och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten D. t. cantabrica.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolia